Мі́зес () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Жак Мізес (; 1865—1954) — британський, раніше німецький, шахіст, гросмейстер (1950), міжнародний арбітр (1951), шаховий літератор.
 Людвіг фон Мізес (; 1881—1973) — австрійський економіст, основоположник неолібералізму, засновник австрійської школи економіки.
 Ріхард фон Мізес (; 1883—1953) — американський математик австрійського походження, брат Людвіга фон Мізеса.

Німецькі прізвища